Burgerkracht (Mexico), een voormalige Mexicaanse politieke partij
 Burgerkracht (Rusland), een Russische politieke partij